Le nom Mathot, Mattot ou Matot a la même origine que .

Patronyme

Mathot
 Eric Mathot (né en 1959), musicien belge.
 Guy Mathot (1941-2005), homme politique belge francophone.
 Alain Mathot (1972-), homme politique belge francophone, fils de Guy Mathot.
 Léon Mathot (1886-1968), acteur et réalisateur français.
 Olivier Mathot (1924-2011), acteur français.
 Philippe Mathot (né en 1952), homme politique français.